Habitat kan syfta på:

 Habitat – inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva
 UN-HABITAT – ett organ inom Förenta nationerna som arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer, se FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor
 Habitat (möbelföretag) – en internationell möbelkedja med bas i Storbritannien

Se även
Habitus